Линда Фэ (родилась 10 ноября 1987) — швейцарская фотомодель и певица. Выиграла конкурс  2009 и представляла страну на конкурсе Мисс Вселенная 2010, где считалась одной из фавориток, но не смогла пробиться даже в Топ-15.

С 2011 года выступает как певица. В ноябре 2013 Линда Фэ выпустила первый сингл под названием Unendlich wie das Meer (Бесконечность словно море). В мае 2014 года дебютный альбом Линды был выпущен лейблом Telamo одновременно в Германии, Австрии и Швейцарии.

Ссылки 
 Miss Switzerland Official Website
 Linda Fäh at Raffy Locher Management

Участницы конкурса «Мисс Вселенная — 2010»
Фотомодели Швейцарии
Мисс Швейцария
Певцы и певицы Швейцарии